Mahaicony (plaats), een plaats in Guyana
 Mahaicony (rivier), rivier in Guyana